Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Neil Broad e Piet Norval che hanno battuto in finale Jiří Novák e David Rikl 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Neil Broad /  Piet Norval (campioni)
 Jiří Novák /  David Rikl (finale)

 Sander Groen /  Gábor Köves (primo turno)
 Massimo Ardinghi /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 1998
ATP Tour 1998